Пинель — фамилия.

Известные носители:
 Марсель Пинель (1908—1968) — французский футболист, участник чемпионата мира—1930.
 Сильвия Пинель (род. 1977) — французский политик.
 Филипп Пинель (1755—1826) — французский психиатр.